Schöneberg può riferirsi a:

Schöneberg – comune della Renania-Palatinato (circondario di Altenkirchen (Westerwald))
 Schöneberg – comune della Renania-Palatinato (circondario di Bad Kreuznach)
 Schöneberg – quartiere della città di Berlino
 Schöneberg – frazione della città di Schwedt/Oder nel Brandeburgo

Schöneberg (oggi Ostaszewo) – comune
 Schöneberg (oggi Rostek) – frazione della città di Gołdap

Pagine correlate 
 Schönberg
 Schönenberg
 Schomberg
 Schoenberg